Ко́това — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Персоналии 
* Котова, Анна Викторовна (род. 1986) — российская актриса.
 Котова, Валентина Ивановна (1933—2016) — советский и российский передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 
 Котова, Елизавета Эдуардовна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Котова, Изабелла Борисовна (1939—2021) — российский педагог.
 
 Котова, Надежда Наумовна (1926—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Котова, Наталья Петровна (род. 1965) — глава города Челябинска.
 
 Котова, Раиса Васильевна (1939—2019) — российская певица и педагог.
 Котова, Серафима Александровна (1926—1980) — Герой Социалистического Труда.
 
 Котова, Юлия Алексеевна (род. 1984) — российская дзюдоистка.

Населённые пункты 
 Котова — село в Дрокиевском районе Молдавии.
 Котова — посёлок в Винницкой области Украины.

Реки 
 Котова — река в России, впадает в Онежскую губу (Белое море).

См. также 
 Дуб Котова